Магомед Гимбатов:
 Гимбатов, Магомед Асадалиевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Гимбатов, Магомед Гимбатович (род. 1953) — полковник ФСБ, Герой Российской Федерации.